

Населені пункти та їхні частини
 Злотники — село в гміні Кротошице Леґницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Злотники — село в гміні Роґово Жнінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Злотники — село в гміні Далікув Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Злотники — село в гміні Кшижанув Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Злотники — село в гміні Іґоломія-Вавженьчице Краківського повіту Малопольського воєводства
 Злотники — село в гміні Прушкув Опольського повіту Опольського воєводства
 Злотники — село в гміні Мелець Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Злотники — село в гміні Юхновець-Косьцельни Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Злотники — село в гміні Малогощ Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Злотники — село в гміні Сухий Ляс Познанського повіту Великопольського воєводства
 Злотники — село в гміні Козьмінек Каліського повіту Великопольського воєводства
 Злотники — частина міста Вроцлав в Нижньосілезькому воєводстві
 Злотники — частина села Любомеж у гміні Мшана-Дольна Лімановського повіту Малопольського воєводства

Примітки